Počaply kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Počaply (okres Příbram)
 Horní Počaply (okres Mělník)